het amine methyldi-ethanolamine
 de synthetische drug 3,4-methyleendioxy-N-ethylamfetamine